Stazione di Namba –  stazione della metropolitana di Osaka ed è l'hub principale delle Ferrovie Nankai 
 Stazione di JR Namba – una delle stazioni di Osaka, sulla linea principale Kansai
 Stazione di Ōsaka Namba –  una delle stazioni di Osaka, usata dai treni delle Ferrovie Kintetsu